IWT est un sigle qui peut désigner :
 Independent World Television, l'ancien nom de The Real News, un projet de réseau de télévision financé par les téléspectateurs, diffusé sur le net ;
 Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig ou IWT Jong Maar Moedig, une course cycliste professionnelle organisée chaque année en Belgique.